Rowell je lahko:
 Sydney Fairbairn Rowell, general
 Milo Rowell, častnik in pravnik
 Gary Rowell, nogometaš
 Victoria Rowell, igralka

Glej tudi 
 seznam priimkov (R)